Canosa di Puglia, település Olaszország Puglia régiójában
 Canosa Sannita, település Olaszország Abruzzo régiójában